





Примечания:
 1. Брендон Хартли — тест-пилот Scuderia Toro Rosso (2008—2010) и Red Bull Racing (2009—2010). Впоследствии был исключён из молодежной программы Red Bull. Дебютировал в Формуле-1, заменяя Пьера Гасли.













Примечания:
 1. Чемпион Серии GP2 2009 года Нико Хюлькенберг дебютировал за WilliamsF1. Нико, менеджером которого является Вилли Вебер, рассматривался летом 2009 года в Scuderia Ferrari в качестве кандидата на место травмированного Фелипе Массы и очень слабо выступавшего Луки Бадоера после невозможности возвращения Михаэля Шумахера.
 2. Вице-чемпион Серии GP2 2009 года Виталий Петров дебютировал за Renault F1, став первым россиянином в Формуле-1. В 90-е и 2000-е гг. уже делались попытки россиян прийти в Чемпионат мира (Алан Берков в 1996, Сергей Злобин в 2002—2003 и Роман Русинов в 2005—2006), однако всякий раз они оказывались провальными. Впервые слухи о дебюте Петрова в Формуле-1 появились в ноябре 2003 года. Россиянину тогда было всего 19 лет. Планировалось, что в случае интереса со стороны российских компаний, Петров дебютирует в 2004 году за команду Jordan Grand Prix.
 3. Вице-чемпион Серии GP2 2008 года, племянник трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Бруно Сенна Лалли дебютировал за Hispania Racing F1 Team. Дебют мог состояться и годом ранее, если бы не продажа концерном Honda своей формулической команды Россу Брауну. Прежнее руководство команды склонялось к замене бразильского ветерана Рубенса Баррикелло молодым соотечественником с фамилией Сенна. Браун, купивший команду за несколько недель до начала сезона 2009 года, решил не рисковать и подписал контракта с Бруно Сенной. Сенна искал поддержки у спортивного подразделения Mercedes-Benz, однако Норберт Хауг сумел бразильцу предложить лишь контракт в немецком кузовном первенстве DTM. 2009 год Сенна провёл в Серии Ле-Ман (LMS). В итоге Бруно смог договориться лишь с руководителем новой команды Формулы-1 Адрианом Кампосом. После смены руководства и названия коллектива Бруно сохранил своё место и дебютировал на «Гонке № 1» в Бахрейне.,

Примечания 

Списки, связанные с Формулой-1